Perscheid steht für:
 Perscheid, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Perscheid ist der Familienname folgender Personen
 Josef Perscheid (1878–1942), deutsch-österreichischer Pressefotograf
 Martin Perscheid (1966–2021), deutscher Cartoonist
 Nicola Perscheid (Nikolaus Perscheid; 1864–1930), deutscher Fotograf